Гран-при Канады 1988 года — пятый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1988 года. Прошёл на автодроме имени Жиля Вильнева в Монреаль, Канада. Соревнования состоялись 12 июня 1988 года.

Гонка 
После годичного отсутствия Формула-1 вернулась на модифицированный автодром имени Жиля Вильнёва. Были построены новые боксы и улучшено оборудование. Но, как обычно это было в 1988 году, доминировали МакЛарены. Айртон Сенна завоевал пятую подряд поул-позицию, побив предыдущее рекордное время поула на 2,5 секунды. Дерек Уорик вышел на старт гонки, несмотря на серьёзную аварию в субботу.

Прост обошёл Сенну на старте, следом ехали два автомобиля Феррари, пока через 10 кругов у Герхарда Бергера не возникли проблемы с топливом. На 19 круге Сенна, воспользовавшись обгонами круговых, обошёл Проста в шпильке Казино и удержал лидерство до финиша. На 23 круге Бергер сошёл из-за проблем с электроникой двигателя. На том же круге Найджел Мэнселл обогнал Нельсона Пике, однако через 6 кругов у британца отказал двигатель. Чуть раньше по той же причине сошёл напарник Мэнселла по команде Риккардо Патрезе.

На 34 круге, Микеле Альборето на Феррари столкнулся с той же проблемой, что и его напарник, и сошёл. Гонщики маленьких команд превосходили самих себя: Филипп Стрейфф на AGS занимал высокое пятое место, а Андреа де Чезарис на Риале - шестое. Восьмое место Стефано Модены тоже являлось большим успехом для команды EuroBrun.

Вместе с двумя гонщиками МакЛарена на подиум поднялся Тьери Бутсен. Пике финишировал четвёртым, в круге от лидера, Иван Капелли занял пятое место после вылета Стрейффа. Всего за два круга до финиша бак автомобиля де Чезариса опустел, что принесло шестое место Джонатану Палмеру на Тиррелле.

|}

Ссылки 
 
 
 
 Отчёт о гонке на f1news.ru

Гран-при Канады
Спорт в Канаде в 1988 году